Cerro Las Conchas puede referirse a:

Cerro Las Conchas (Coalcomán) en Coalcomán, Michoacán
Cerro de Las Conchas en Arivechi, Sonora